Plentywood ist eine Stadt im US-Bundesstaat Montana und Verwaltungssitz des Sheridan Countys.

Geografie 

Plentywood liegt im äußersten Nordwesten Montanas unweit der kanadischen Grenze. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 3 km².

Im Jahr 2010 betrug die Einwohnerzahl 1734.

Klima 
Da das Klima in Plentywood semiarid ist, sind die langen Winter gewöhnlicherweise kalt und trocken, während die Sommer heiß und nass sind.

Geschichte 
Das erste europäisch-amerikanische Unternehmen in Plentywood entstand 1900, zwei Jahre danach wurde ein Postamt in der Stadt eingerichtet. 1912 folgte die offizielle Gründung und Plentywood wurde an das Eisenbahnnetz der Great Northern Railway angeschlossen. Der Ort wurde nach dem nahe gelegenen Plentywood Creek benannt. Dieser Bach wiederum soll laut Überlieferungen zu seinem Namen gekommen sein, als eine Gruppe Cowboys sah, wie der Koch ihres Verpflegungswagens versuchte, mit Kuhdung ein Feuer zu entzünden. Daraufhin soll einer der Cowboys zu ihm gesagt haben: "If you’ll go 2 miles up this creek, you’ll find plenty wood", zu deutsch etwa: "Wenn du an diesem Bach zwei Meilen aufwärts gehst, wirst du reichlich Holz finden."

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website des Sheridan County (englisch)

Gegründet 1912